Верле Батенс (; род. , Брасхат) — бельгийская актриса и певица.

Биография 
Верле Батенс родилась 24 января 1978 года в Брасхате, Бельгия. Училась драматическому искусству в музыкальном театре Брюсселя.

Её актёрский дебют состоялся в 2000 году. Наибольшую известность принесла роль в фильме «Разомкнутый круг» (2012). В 2013 году снялась в 2 эпизодах сериала «Белая королева».

С 2012 года поет в группе «Dallas», с которой выпустила альбом «Take it All». Верле вместе с бойфрендом Гертом и дочерью (род. 2008) живут в Бельгии.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Магритт»